Stenlille kan syfta på följande platser:

 Stenlille, Själland – en ort i Sorø, Själland
 Stenlille kommun
 Stenlille, Hovedstaden – en ort i Egedals, Hovedstaden